Kartal steht für:
 Kartal (Name), einen türkischen Personennamen
 Kar (Talform), eine Talform
 Kartal (Klapper), eine paarweise gespielte Handklapper aus Bambus oder Holz in der Volksmusik Nordostindiens
 Tofaş Kartal, eine Lizenzversion des Fiat 131 Mirafiori als Kombi

Kartal heißen folgende geographischen Objekte:
 Kartal (Istanbul), Landkreis und Stadtteil der türkischen Provinz Istanbul
 Kartal (Ungarn), Gemeinde in Ungarn

Siehe auch: 	
 Kartal Stadı, ein Fußballstadion in Istanbul-Kartal, Türkei
 Kartalspor, türkischer Fußballverein aus Istanbul